Vielfalt steht für:

 biologische Vielfalt, Biodiversität
 kulturelle Vielfalt, Soziodiversität
 (soziale/gesellschaftliche) Vielfalt im Allgemeinen, siehe Diversität (Soziologie)

Siehe auch:
 Vielfalt tut gut (Programm gegen Rechtsextremismus)
 Biotopvielfalt (Landschaftsbewertung)
 Diversität (Begriffsklärung)